Kózki ist der Name folgender Orte in Polen:
 Kózki (Biała Piska), Dorf im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945 Kosken, Kreis Johannisburg, Ostpreußen
 Kózki (Skalbmierz) in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Kózki (Grębków) in der Woiwodschaft Masowien
 Kózki (Sarnaki) in der Woiwodschaft Masowien
 Koske (Pawlowitzke) in der Woiwodschaft Oppeln